Antischleiermittel steht für:
 Antischleiermittel (Fotolabortechnik), bei der Analogfotografie vorkommende Schleier vermeidende Chemikalien
 Antischleiermittel (Galvanotechnik), in der Galvanotechnik als Nebelunterdrücker eingesetzte Chemikalien